Ivan Samarin (1988), een Russisch autocoureur
Joeri Samarin (1949), voorzitter van de stadsraad van volksafgevaardigden van Sverdlovsk (later Jekaterinenburg)